Абеше́ (,  транслит. Abišī, в прошлом — Абешир) — город на востоке Чада. Административный центр региона Ваддай. Четвёртый по численности населения город страны, расположенный в полупустыне у юго-западной окраины массива Мараоне.

История 
В прошлом Абешир — столица Вадая, султаната в Судане, был поставлен на караванной дороге от Хартума через Кордофан и Дарфур, к области озера Чад, под . Был центром работорговли в Сахеле начиная с XVII века и вплоть до появления здесь французов в 1911 году.

Основан в 1850 году, в 60 км к югу от прежней столицы Вара. Первым европейцем, посетившим Абешир, был Фогель, убитый здесь в 1856 году. По тем временам это был крупнейший город на территории современного Чада с населением около 28 000 человек, однако в 1919 году вследствие эпидемии население сократилось до 6000 человек.

25 ноября 2006 года был захвачен и разграблен повстанцами Объединения сил за демократию и развитие, которые стремились свергнуть президента Чада Идриса Деби. На следующий день повстанцы были выбиты из города правительственными войсками.

25 октября 2007 года в Абеше была задержана группа европейцев — работники благотворительной организации «Зоив ковчег», журналисты и экипаж чартерного самолёта — обвиняемых в незаконном вывозе детей из страны.

Население 
Население по оценочным данным на 2012 год составляет 76 492 человека.

Динамика численности населения:

Климат 
Сезонность в Абеше делится на короткий влажный сезон (с июня по сентябрь) и длинный сухой сезон (с октября по май).

Экономика 
В настоящее время Абеше — важный центр торговли говядиной, финиками, солью, индиго и продукцией местных ткачей. Район, прилегающий к городу, является важным центром разведения крупного рогатого скота. Имеет место производство одеял из верблюжьей шерсти.

Имеется аэропорт, рядом с городом базируется база ВВС Чада. В декабре 2003 года открылся Университет им. Адама Барки. Среди достопримечательностей города — рынок, две мечети, церковь, центральная площадь Независимости, дворец султана.

Галерея

Примечания 

Административные центры регионов Чада
Города Чада